Дон Енрике има више значења:

 Дон Енрике (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дон Енрике (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику